Begrebet fløj kan have flere betydninger:

 Datidsformen for at flyve.
 En inddeling af en opstillet række mennesker, ofte brugt om militær hærinddeling.
 En inddeling af det politiske spektrum. Se politisk fløj.
 En del af en bygning, sammenligneligt med en længe som i en tre-længet gård.
 En vimpel, et mærke eller metalplade som drejer for vinden, ligesom en vejrhane.
 En vindpose, der benyttes til at måle vindstyrke og -retning.
 En fuglevinge.
 Den sammenklappelige del af et sammenklappeligt bord. Se bordfløj.
 En anatomisk del af næsen (næsefløj).
 Forstærkningen på en geværkolbe til anlæg for kinden, også kaldet en kindfløj.
 En position i sportsgrene, fx fodbold og hockey.
 Fløj (Farstrup Sogn) – en bebyggelse i Farstrup Sogn, Aalborg Kommune